Мэри Пэт Глисон (; ) — американская актриса кино и ТВ, сценарист. Наиболее известна по роли Джейн Хоган в телесериале «Направляющий свет», которую играла с 1983 по 1985 год.

Карьера 
Актриса дебютировала в профессии в 1982 году ролью в сериале канала NBC «Техас».

В 1986 году она получила награду Daytime Emmy Awards как соавтор сценария к сериалу «Направляющий свет».

Глисон не ограничивалась кино и телевидением. Немало времени она уделяла и социальным проблемам людей. В 2006 году на экраны вышло её шоу одного актёра Stopping Traffic, в котором она рассказывает о своей жизни и борьбе с биполярным расстройством.

В 2008 году Мэри Пэт сыграла во всех эпизодах первого сезона телесериала «Посредник», но на второй он так и не был продлён. Также играла в нескольких театральных постановках.

За свою карьеру снялась более чем в 160 фильмах и телесериалах, преимущественно во второстепенных и эпизодических ролях.

Мэри Пэт Глисон умерла от рака в 2020 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»